Ču-si může být

 ču-si – čínsky „předseda“;
 také zkrácené označení pro předsedu ústředního výboru Komunistické strany Číny;
 také zkrácené označení pro prezidenta Čínské lidové republiky (do roku 1982 překládáno jako předseda Čínské lidové republiky).
 Ču-si (Chu-pej) – okres v městské prefektuře Š’-jen v provincii Chu-pej;

Podobné:

 Ču Si (1130–1200) – čínský neokonfuciánský filozof.